Wyzwanie dla silniejszego – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorkami scenariusza są Barbara Seidler i Wanda Falkowska, a autorem rysunków Jerzy Wróblewski.

Fabuła komiksu 
W jednej z warszawskich szkół podstawowych działają „gitowcy”, biją słabszych, kradną pieniądze, tną żyletkami palta w szatni, zastraszają nauczycieli. Dyrektor wraz z radą pedagogiczną postanawia szukać pomocy u kapitana Żbika. Przybywa on do szkoły jako nauczyciel judo. Udziela wszystkim chętnym uczniom darmowych lekcji dwa razy w tygodniu. Po jakimś czasie grupa „gitowców” znów atakuje słabszych, lecz tym razem uczniowie wykorzystują lekcje kapitana Żbika i odnoszą zwycięstwo.

Dodatki 
 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym porusza sprawę „gitowców” i ich wpływu na resztę młodzieży.
 Na stronie 34 znajduje się fragment listu wiceministra oświaty i wychowania generała dywizji Zygmunta Huszczy o niniejszym komiksie
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Andrzeja Kowalskiego, który uratował tonącą w Wiśle dziewczynę.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO 1944-45 o pierwszych szkołach MO utworzonych w Lublinie i Łodzi.

Nakład i wydania 
 wydanie I 1975 – „Sport i Turystyka”, nakład: 100 000 egzemplarzy
 wydanie II 1978 – „Sport i Turystyka”, nakład: 200 000 egzemplarzy
 wydanie III 2021 – „Ongrys”

Przypisy

Bibliografia 
 B. Seidler, W. Falkowska, J. Wróblewski: Wyzwanie dla silniejszego. Warszawa: Sport i Turystyka, 1978.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego